Струтинський — українське прізвище. Жіночий варіант — Струтинська.

 Струтинський Антін (1832—1907) — галицький громадський діяч, католицький священик.
 Струтинський Богдан (1970) — український театральний режисер, директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети.
 Струтинській Валентин Григорович — український перекладач зі слов'янських мов.
 Струтинський Василь — шляхтич, вбитий в Галичині під час повстання 1648 року
 Струтинський Василь Миколайович (1946—2003) — український дитячий письменник, журналіст.
 Струтинський Вілен Митрофанович — фізик-теоретик, член-кореспондент АН УРСР.
 Струтинський Лукаш Берлич — городельський староста, дідич м. Липовець.
 Струтинський Микола (1898—1943) — суспільно-політ. діяч, адвокат у Буському (Галичина) і Грубешеві (Холмщина).
 Струтинський Микола Володимирович (1920—2003) — радянський письменник.
 Струтинський Михайло (1888—1941) — український громадсько-політичний діяч та журналіст.
 Струтинський Роман Йосипович (1949) — український громадсько-політичний діяч
 Струтинський Сергій Йосипович (1876—1962) — робітник заводу «Арсенал», революціонер.
 Струтинський Тарас Йосипович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юліуш Струтинський — письменник

 Струтинська Валентина Валеріївна  — капітан Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ґамбаль Марія — українська журналістка, громадська діячка. Дівоче прізвище — Струтинська.

Примітки

Див. також 
 Струтинські

Українські прізвища